Вейк-ан-Зее 1976 — 38-й международный шахматный турнир, который проходит в 1976 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1976 год в шахматах